Existen varios tratados conocidos como Tratado de La Haya, así llamados por haber sido firmados en la ciudad neerlandesa de La Haya:
 Tratado de La Haya (1596) - Alianza entre Inglaterra, Francia y las Provincias Unidas para hacer frente a España.
 Tratado de La Haya (1625) - Inglaterra y las Provincias Unidas se comprometen a apoyar económicamente a Cristián IV de Dinamarca.
 Tratado de La Haya (1641) - Tregua firmada entre las Provincias Unidas de los Países Bajos y Portugal durante la guerra luso-neerlandesa.
 Tratado de La Haya (1661) - Pone fin a la guerra luso-neerlandesa que las Provincias Unidas y Portugal mantenían desde el siglo XVI.
 Tratado de La Haya (1698) o Primer Tratado de Partición - Intento de resolver la sucesión al trono de España.
 Tratado de La Haya (1701) - Inglaterra, Austria, las Provincias Unidas y el Sacro Imperio Romano Germánico se alían contra Francia.
 Tratado de La Haya (1709) - Entre Gran Bretaña y las Provincias Unidas.
 Tratado de La Haya (1717) - Las Provincias Unidas de los Países Bajos, Francia y Gran Bretaña se unen formando la Triple Alianza. 
 Tratado de La Haya (1720) - España renuncia a sus reclamaciones en Italia tras la Guerra de la Cuádruple Alianza.
 Tratado de La Haya (1794) - Se firma un tratado entre Prusia, Inglaterra y los Países Bajos.
 Tratado de La Haya (1795) - La república de Batavia cede territorios a Francia.
 Tratado de La Haya (1895) - Se establecen las fronteras de Nueva Guinea.
 Tratado de La Haya (1949) - Indonesia se independiza de los Países Bajos.